Уикипедия на астурски език () е раздел на астурски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 2 август 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Астурски език
Астурски език
Езици в Испания